Champions Race (marathonschaatsen)
Race of Champions